Нарада — в індуїзмі — напівбожественний мудрець, якому приписують кілька гімнів «Рігведи» і який відіграє велику роль в деяких пуранічних писаннях.
  Нарада — вид організованого ділового спілкування.